Хайес — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хайес, Джозеф (1835—1912) — выпускник Гарварда, гражданский инженер, генерал армии Союза в годы гражданской войны.
 Хайес, Оскар (1873—1928) — американский шахматист.
 Хайес, Стивен (1948) — американский психолог, создатель терапии принятия и ответственности (ACT).

См. также 
 Айец, Франческо (1791—1882) — итальянский живописец.